«Лунатики» () — американский фильм ужасов 1992 года режиссёра Мика Гарриса по сценарию Стивена Кинга. Премьера фильма состоялась 10 апреля 1992 года.

Сюжет 
На пляже калифорнийского города Бодега-Бей полиция во главе с лейтенантом Дженнигсом обнаруживает коттедж, в котором находит останки кошек. В одной из комнат они обнаруживают мумифицированное тело маленькой девочки. Хозяева исчезли в неизвестном направлении.

Индиана. Город Трэвис. В городе обосновываются Чарльз Брэйди и его мать Мэри — лунатики, кочующие энергетические вампиры-оборотни, которые питаются жизненной силой девственниц. Хотя они и сохраняют человеческую форму, однако по желанию могут превращаться  в двуногих кошек-оборотней размером с человека, потому как являются элурантропами. Помимо этого им присущи способности как к телекинезу, так и к иллюзии, благодаря чему их образ жизни не привлекает внимание людей вокруг. 

Чарльз Брэйди сразу же знакомится с местной девушкой Таней Робертсон, на которую обратил внимание в киноактере, и  приглашает её на свидание. Тем временем личностью Чарльза заинтересовывается школьный учитель Фэллоуз, который замечает, что документы о переводе поддельные. Он пытается обличить Брэйди, но Чарльз отрывает у учителя кисть руки, а затем показывает своё подлинное лицо оборотня. На пути домой превысившего скорость Чарльза замечает помощник шерифа округа Касл Энди Симпсон и, вместе со своим котом Кловисом, пускается в погоню за оборотнем. Настигнув Чарльза, он приказывает ему остановиться, однако парень, увидев Кловиса, прибавляет скорость. Обогнав полицейского, Чарльз делает свою машину невидимой и останавливается на обочине. Остановившийся Энди недоумевает, однако Кловис прекрасно видит стоящий рядом автомобиль Чарльза. Наконец полицейский уезжает, а оборотень превращает свой синий «Pontiac» в красный «Ford Mustang».

Мать требует от Чарльза крови девушки, так как она очень голодна. Юноша обещает в ближайшем будущем доставить ей пищу. С этой целью он ведёт Таню на старое кладбище, где и нападает на девушку. Шериф Энди Симпсон, проезжая мимо кладбища, замечает «Ford Mustang» Чарльза, который снова превратился в «Pontiac». Тут же к нему подбегает Таня и убеждает уехать как можно скорее. Энди стреляет в появившегося рядом оборотня, но тот убивает помощника шерифа и снова приближается к Тане. Из машины выскакивает Кловис и набрасывается на Чарльза. Сильно травмированный Чарльз возвращается домой, а тем временем полиция уже начинает на него охоту. Используя свои магические способности, Мэри делает себя и сына невидимыми. В итоге, полиции не удаётся ничего найти.

Мэри оглушает дежуривших у её дома полицейских и на патрульной машине приезжает к дому Тани, где нападает на её родителей и полицейского. Прибывшая туда подмога не представляет для оборотня никакой опасности, так что она берёт девушку и везёт в свой дом. Когда они приезжают в резиденцию Брэйди, Чарльз уже мертв. Но при появлении девушки он воскресает и пытается высосать жизненную энергию Тани. Приехавший шериф также погибает от рук оборотня, но монстры сами оказываются жертвами кошек, окруживших дом.

Фильм заканчивается тем, что Таня берёт в руки кота Кловиса и произносит: «Теперь мы одни». То же самое говорила Мэри Брэйди.

В ролях 
 Брайан Краузе — Чарльз Брэйди;
 Мэдхен Амик — Таня Робертсон;
 Элис Криге — Мэри Брэйди;
 Синди Пикетт — миссис Робертсон, мать Тани;
 Лаймен Уорд — мистер Дон Робертсон, отец Тани;
 Гленн Шэдикс — мистер Фэллоуз, школьный учитель;
 Синтия Гаррис — Лора Тревис;
 Расти Швиммер — домохозяйка;
 Боджесси Кристофер — Кроуфорд.

Органы правопорядка 
 Джим Хейни — шериф Айра Стивенс;
 Рон Перлман — капитан Соамс;
 Дэн Мартин — помощник шерифа Энди Симпсон;
 Марк Хэмилл — лейтенант Дженнингс (в титрах не указан);
 О. Николас Браун — офицер Уилбер;
 Монти Бэйн — помощник шерифа Хорас;
 Фрэнк Новак — заместитель шерифа;
 Ричард Пенн — офицер полиции штата;
 Эрни Лайвли — офицер по контролю за животными;
 Стюарт Чарно — полицейский-фотограф.

Камео и эпизоды 
 Стивен Кинг — кладбищенский сторож;
 Джон Лэндис — техник из лаборатории;
 Джо Данте — сотрудник лаборатории;
 Клайв Баркер — техник судебно-медицинской экспертизы;
 Тоуб Хупер — техник судебно-медицинской экспертизы.

Интересные факты 

 это первый сценарий написанный Стивеном Кингом специально для экрана, а не адаптация уже существующих романов или рассказов.

Награды 
На кинофестивале Fantafestival фильм получил четыре награды:

 лучший фильм;
 лучший режиссёр (Мик Гаррис);
 лучший сценарий (Стивен Кинг);
 лучшая актриса (Элис Криге).

Примечания 

Фильмы по сценариям Стивена Кинга
Сценарии Стивена Кинга
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1992 года
Фильмы об оборотнях
Фильмы о серийных убийцах
Клайв Баркер
Фильмы об инцесте
Фильмы США 1992 года
Молодёжные фильмы